Erase — третий студийный альбом нидерландской дэт-метал группы Gorefest, выпущенный в 1994 году на Nuclear Blast Records.

Запись Erase проходила в Германии на студии T&T с января по март 1994 года и на студии Zeezicht в Нидерландах в январе 1994 года. Продюсером альбома был Пит Колман.

Список композиций

Участники записи 
 Jan Chris de Koeyer — вокал, бас-гитара
 Frank Harthoorn — гитара
 Boudewijn Vincent Bonebakker — гитара
 Ed Warby — ударные

Ссылки 

Альбомы Gorefest
Альбомы Nuclear Blast Records